Parejo ist der Familienname folgender Personen:

 Almudena Parejo Amor (* 1994), spanische Schauspielerin, siehe Almudena Amor
 Dani Parejo (* 1989), spanischer Fußballspieler
 Jacinta Parejo (1845–1914), Ehefrau des venezualischen Präsidenten Joaquín Crespo